

Ланівці — місто, Тернопільська область, Кременецький район
 Ланівці — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Ланівці — залізнична станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці